A Muszasi több dolgot jelenthet:

Személy 
 Mijamoto Muszasi (kb. 1584–1645) – kardvívó mester, festő és Az öt elem könyve írója
 Kanbe Muszasi – 1948-as születésű Szeiun-díjas író
 Mizusima Muszasi – 1964-es születésű japán labdarúgó
 Muszasi (kickbox) – 1972-es születésű K–1 kategóriájú kick-boxoló és nehézsúlyú karatéka
 Mark Muszasi – 1977-es születésű vusu harcművész és szereplő

Földrajz 
 Muszasi tartomány – egy középkori tartománya Japánnak
 Muszasi birodalmi temető
 Muszasi (Óita) – város volt Óita tartományban Japánban
 Muszasi Egyetem

Hadtudomány 
 Muszasi (korvett) – egy 1886-ban vízre bocsátott vitorlás–gőzös korvett
 Muszasi (csatahajó) – egy Jamato osztályú csatahajó
 Kózuke–Muszasi hadjárat

Irodalom 
 Muszasi (regény) – egy 1935-ben kiadott regény, melyet Josikava Eidzsi írt

Szereplők 
 Musashi (Shugo Chara!) – egy szerelő a Shugo Chara!-ban
 Musashi (Pokémon) – or Jessie, a member of The Team Rocket trio in  Pokémon
 Musashi Tomoe – egy szereplő a Getter Robo sorozatban
 Joe Musashi – a Shinobi videójáték főszereplője

Zene 
 Musashi's – egy japán zenecsoport

Videójáték 
 Brave Fencer Musashi – egy 1998-ban kiadott PlayStation videójáték
 Musashi: Samurai Legend – a Brave Fencer Musashi videójáték 2005-ös folytatása

Lásd még 
 Samurai I: Musashi Miyamoto, 1954-es film Hiroshi Inagaki rendezésében, Eiji Yoshikawa'a novellája alapján
 Musashi, the Samurai Lord, 1990-es anime sorozat
 Grander Musashi, 1996-os manga és anime sorozat
 Musashi Gundoh, 2006-os anime tévésorozat